Entwicklungslinie steht für:

 in der Abstammungslehre der Biologie den evolutionären Weg von einer Urformen zu späteren Lebewesen
 in der Soziologie und Politikwissenschaft eine Abfolge von Ereignissen und Ideen, die zu bestimmten Gruppenbildungen beitragen haben
 in der Kunstgeschichte eine aufeinander folgende und miteinander verbundene Serie von Kunstwerken oder Stilen.
 in der Datenverarbeitung eine Abfolge auseinander hervorgegangener Programme oder aufeinander aufbauender Programmversionen
 in der Produktentwicklung eine Produktlinie zusammen mit ihren Vorläufern
 bei dynamischen Systemen eine Trajektorie im Phasenraum

Siehe auch:
 Entwicklung